

Cinema 
Out of the Shadows – cortometraggio del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
Out of the Shadows – cortometraggio del 1916 diretto da Burton L. King
Out of the Shadows – film del 2005 diretto da Cap Averill II

Musica 
 Out of the Shadows – album dei The Shadows del 1962
 Out of the Shadows – album di Dave Grusin del 1982
 Out of the Shadows – album di Billy Joe Royal del 1990

Altro 
Out of the Shadows – romanzo fantascientifico del 2014 di Tim Lebbon della serie di Alien